Лопатинка (, ) — река на Украине и в Молдавии. Является левым притоком реки Прут, имеет длину 57 км и площадь 257 км².

Берёт начало в Черновицкой области Украины и течёт на юго-запад. Проходит через населённые пункты Гриманкауцы, Бричаны, Табаны, Старые Каракушаны, Коржеуцы и к западу от деревни Лопатник втекает в Прут.

Примечания

Литература 
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озёр и расчёты основных характеристик их режима. — Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 1. Западная Украина и Молдавия (без бассейна р. Днестра). — Л., Гидрометеоиздат, 1978. — 236—237 с.

Притоки Прута
Реки Черновицкой области
Реки Молдавии